Carl Neergaard kan henvise til flere personer:

 Carl de Neergaard (1800-1850) – dansk godsejer og politiker
 Carl Neergaard (1851-1901) – dansk godsejer og politiker (Carl August Johannes de Neergaard)
 Carl D. Neergaard (1858-1935) – bestyrer af Københavns Navigationsskole (Carl David Neergaard)
 Carl Peter Neergaard (1869-1946) – dansk arkæolog
 Carl Neergaard (1873-1956) (1873-1956) – godsejer